Ložnice je lahko:
 Ložnice, Primošten (Hrvaška)
 Ložnice, Rogoznica (Hrvaška)